

Біляковка — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Біляковка — присілок, Армізонський район, Тюменська область
 Біляковка — присілок, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Біляковка — присілок, Далматовський район, Курганська область